Krasninskij rajon 
Krasninskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Lipeck
Krasninskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Smolensk